Alphonse Hoch (1900-1967), musicien et vicaire de la cathédrale de Strasbourg
 Edward (D)entinger. Hoch (1930, Rochester  2008, Rochester)
 Ján Ludvík Hoch (1923, Slatinské Doly 1991, Ténérife)
 Winton C. Hoch (1905, Storm Lake  1979)

 Château du Haut-Barr

Autres 

 l'opération Hoch-Savoyen
 Hoch wie nie, un double album posthume du chanteur pop-rock autrichien Falco, décédé en 1998
 

Patronyme alsacien